Aframmi longiradiatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Wolff, och fick sitt nu gällande namn av John Francis Michael Cannon. Aframmi longiradiatum ingår i släktet Aframmi och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longiradiatum